José Pedro Alberto conhecido o Mabiná (Luanda, 2 de agosto de 1987) é um futebolista angolano, que atua como meio-campista. Desde em 2009 defende a Seleção de Angola.

Carreira 
Ele jogou por Petro Atlético, onde começou em 2006 o título por empréstimo.

Pela a Seleção de Angola, Mabiná disputou a Copa das Nações Africanas de 2010. Jogou pouco tempo na competição acabou a eliminação um a zero frente à mesma Gana. O jogo tão diferente mas antes o jogador porém jamais os africanos mais parte qualquer foi a decisão.

Futebolistas de Angola
Naturais de Luanda
Futebolistas do Atlético Petróleos de Luanda
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2010